Antonio Caracciolo ist der Name folgender Personen:

* Antonio Caracciolo (Fußballspieler, 1917) (1917–2017), italienischer Fußballspieler
 Antonio Caracciolo (Fußballspieler, 1990) (* 1990), italienischer Fußballspieler